Hennies ist unter anderem der Name folgender Personen:

 Hans-Henning Hennies (* 1935), deutscher Physiker, Vorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft (1981–1985)
 Herbert Hennies (1900–1979), deutscher Schauspieler, Schriftsteller, Liedtexter und Hörspielsprecher
 Rainer Hennies (* 1960), deutscher Journalist und Fußballtrainer

Siehe auch:

 Hennis
 Henniez